Аннабелла Инконтрера (род. 11 июня 1943, Милан) — итальянская актриса кино и телевидения 1960—1970-х годов.

Отметилась в общей сложности в сорока фильмах. Активно снималась в картинах категории B (спагетти-вестернах, пеплумах, триллерах, эротических комедиях «по-итальянски»).

Пик активности актрисы пришёлся на начало 1970-х годов: например, в 1971 году она появилась сразу в семи фильмах (хотя и не во всех была упомянута в титрах).

В 1969 году она вышла замуж за кинокритика Гульельмо Бираджи, от которого родила сына. Через четыре года они развелись.

Телевидение 
 All’ultimo minuto (1973, мини-сериал, эпизод Scala reale)

Фильмография 
 L'inferno addosso, Джанни Вернуччо (1959)
 Maciste contro il vampiro, Серджо Корбуччи и Джакомо Джентиломо (1961)
 Una domenica d'estate, Джулио Петрони (1962)
 L'uomo che bruciò il suo cadavere, Джанни Вернуччо (1964)
 L'arcidiavolo, Этторе Скола (1966)
 Goldsnake anonima killer, Фердинандо Бальди (1966)
 A suon di lupara, Луиджи Петрини (1967)
 L'imboscata, Генри Левин (1967)
 Un poker di pistole, Джузеппе Вари (1967)
 Quella carogna di Frank Mitraglia (1968)
 Двуликий (1969)
 Assassination Bureau (1969)
 Quei disperati che puzzano di sudore e di morte (1969)
 Une fille nommée Amour (1969)
 Amore Formula 2 (1970)
 Commando di spie (1970)
 Due ragazzi da marciapiede (1970)
 La sfida dei MacKenna (1970)
 È tornato Sabata... hai chiuso un'altra volta! (1971)
 Le calde notti di Don Giovanni (1971)
 Roma bene, Карло Лиццани (1971)
 La tarantola dal ventre nero, Паоло Кавара (1971)
 I pirati dell'isola verde (1971)
 Когда женщина играет в динг-донг (1971)
 Le belve - эпизод Processo a porte chiuse (1971)
 Ирис в крови (1972)
 Преступления чёрного кота, Серджо Пасторе (1972)
 La colonna infame, Нело Ризи (1972)
 L'illazione, Лельо Луттацци (1972)
 Rivelazioni di un maniaco sessuale al capo della squadra mobile, Роберто Бьянчи Монтеро (1972)
 Il gatto di Brooklyn aspirante detective, Оскар Брацци (1973)
 Поездка, Витторио де Сика (1974)
 Verginità, Марчелло Андри (1974)
 Ciak si muore (1974)
 Le braghe del padrone (1978)
 Estigma (1980)

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Милане
Родившиеся 11 июня
Родившиеся в 1943 году